Landstingsvalget den 23. marts 1943 var det 29. valg til Landstinget, den ene del af Danmarks daværende parlament Rigsdagen. Valget blev afholdt i 2., 3. og 5. landstingskreds, dvs. Sjælland med Lolland-Falster, Bornholm og det sydlige Jylland, hvor vælgerne valgte de valgmænd, der foretog det egentlige valg af 28 landstingsmedlemmer 6. april. 7. landstingskreds, Færøerne, havde hidtil afholdt valgt sammen med de tre nævnte kredse, men det færøske valg blev udskudt fire år indtil valget i 1947.

Valget fandt sted samtidig med Folketingsvalget som det første under den tyske besættelse af Danmark. Mange frygtede hvordan tyskerne ville reagere på valget, men det kom til at foregå i fred og ro.

Ved valget gik Det Konservative Folkeparti et mandat frem, mens Socialdemokraterne tilsvarende gik et mandat tilbage. Stemmeprocenten på 88,8 % var usædvanlig høj, og sammen med Folketingsvalget blev det set som en demonstration mod besættelsesmagten. Efter valget gav ledende tyske aviser udtryk for skuffelse og indignation over den manglende politiske udvikling blandt de danske vælgere.

Kilder 
 Statistisk Årbog 1943
 Hvem Hvad Hvor 1944, s. 216-217. Politikens Forlag, 1943.

Noter 

1943
Politiske valg i 1943